El canto del cisne de alguien es su última obra (v.gr. el canto del cisne de Mozart es su Réquiem, y el de Beethoven, su Novena sinfonía) y puede referirse a:

 El canto del cisne, una colección póstuma de lieder, compuesta por Franz Schubert.
 El canto del cisne, película de Argentina de 1945 dirigida por Carlos Hugo Christensen.
 El canto del cisne, último libro del pedagogo Johann Heinrich Pestalozzi.
 El canto del cisne, estudio dramático escrito en 1886 por el dramaturgo Antón Chéjov.
 El canto del cisne,  coreografía para ballet de Jorge Felix Morejón.
 El canto del cisne, último capítulo de la serie televisiva Dr. House.
 El canto del cisne (película de 2021), película estadounidense escrita y dirigida por Benjamin Cleary.

Swan Songs puede referirse a:
Swan Songs, álbum de la banda de rap metal Hollywood Undead.
Swan Songs, álbum de la banda coreana de pop rap Epik High.